Андре́ас () — мужское имя и фамилия, европейский аналог греческого имени . Также употребляется в качестве топонима.

 Андреас — мыс на Кипре.
 Андреас — посёлок на острове Мэн.

Персоналии, известные по имени или фамилии:
 Андреас, Фридрих Карл (1846—1930) — немецкий лингвист, востоковед, иранист.
 Андреас фон Вельвен (1201—1263) — ландмейстер Тевтонского ордена в Ливонии.
 Андреас фон Вестфален (ум. 1270) — магистр Ливонского ордена.
 Андреас из Регенсбурга (1380—1442 или 1447) — средневековый аварский хронист и богослов.
 Андреас Везалий (1514—1564) — нидерландский врач-анатом, лейб-медик императоров Карла V и Филиппа II.